Ženská dvouhra ITS Cupu 2015 probíhala okolo poloviny července 2015. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. 

Vítězkou se stala nejvýše nasazená, 19letá Češka Barbora Krejčíková, jež ve finále zdolala obhájkyni trofeje a turnajovou trojku Petru Cetkovskou po vyrovnaném třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 7–6. Na okruhu ITF vybojovala devátý singlový titul a první s dotací 50 tisíc dolarů. Do boje o titul se ve druhém ročníku za sebou probojovaly dvě Češky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2015 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2015
Ženský okruh ITF 2015